Tratten ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Tratten (Gemeinde Ferlach), Ortschaft von Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Tratten (Gemeinde Reißeck), Ortschaft von Reißeck, Bezirk Spittal, Kärnten
 Tratten (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Tratten (Gemeinde St. Stefan), Ortschaft von St. Stefan an der Gail, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Tratten (Gemeinde Kirchberg), Siedlung bei Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Tratten (Gemeinde Neukirchen), Ortslage bei Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Tratten (Gemeinde Pölstal), Rotte bei Oberzeiring, Bezirk Murtal, Steiermark
 Tratten (Gemeinde Predlitz-Turrach), Rotte der Gemeinde Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 Tratten (Gemeinde Ranten), Katastralgemeinde und Ortschaft von Ranten, Bezirk Murau, Steiermark
 Tratten (Gemeinde Sankt Georgen), Rotte der Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark

 Tratten (Gemeinde Tieschen), Rotte der Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Tratten (Gemeinde Matrei in Osttirol), Weiler bei Matrei in Osttirol, Tirol

Siehe auch: 
 Trattenbach (Begriffsklärung)